

Persone
 Pietro Fortunato Calvi (1817-1855) – patriota italiano
 Pietro Calvi (1833-1884) – scultore italiano
 Pietro Calvi – pilota motociclistico italiano

Altro
 Pietro Calvi – sommergibile della Regia Marina, varato nel 1935
 Pietro Calvi – sommergibile della Marina Militare Italiana, varato nel 1944 e poi nuovamente nel 1959